Ross kan syfta på:

 Ross (norsk ätt) – en norsk ätt

Geografi

Antarktis 

 Ross Point, udde 
 Cape Ross, udde, 
 Ross (udde i Antarktis, lat -62,35, long -59,09), 
 Ross (ö i Antarktis, lat -64,10, long -57,77), 
 Ross (ö i Antarktis, lat -63,28, long -57,94),

Australien 

 Ross, Australien, ort, Tasmanien, Northern Midlands,

Irland 

 New Ross (ort i Irland), Leinster, Loch Garman,

Kokosöarna 

 West Island (ö i Kokosöarna),

Storbritannien 

 Ross-on-Wye, ort, England, Herefordshire, 
 Ross, Dumfries and Galloway – en ort i Dumfries and Galloway, Skottland
 Ross, Northumberland – en ort i Northumberland, England
 Ross, Scottish Borders – en ort i Scottish Borders, Skottland

USA 

 Ross, Ohio, ort, Butler County, 
 Ross, Texas, ort, McLennan County, 
 Ross, Kalifornien, ort, Marin County,

Personer 
 Christian Meyer Ross
 Diana Ross
 Hans Ross
 Immanuel Ross
 James Clark Ross
 John Ross
 Ludwig Ross
 Ronald Ross

Skotska efternamn